Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1933 rozegrano w dniach 26 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Jean Borotra /  Jacques Brugnon -  Ryosuki Nunoi /  Jiro Satoh 4–6, 6–3, 6–3, 7–5

Gra podwójna kobiet 
 Simone Mathieu /  Elizabeth Ryan –  Freda James /  Billie Yorke 6–2, 9–11, 6–4

Gra mieszana 
 Hilde Krahwinkel /  Gottfried von Cramm –  Mary Heeley /  Norman Farquharson 7–5, 8–6

Przypisy 

Wimbledon według lat
1933 w tenisie ziemnym
1933 w Wielkiej Brytanii